BQT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Brėst (Bielorussia)
 bqt – codice ISO 639-3 della lingua bamukumbit